Skupina E bila je jedna od sedam skupina kvalifikacija za EP u Austriji i Švicarskoj 2008. 

{| style="font-size:88%;"
|-
|valign=top|

Utakmice 

  –  0:1

  –  5:0
  –  0:1

  –  0:0
  –  4:1
  –  0:1

  –  1:1
  –  0:0
  –  7:0

  –  0:3
  –  2:0
  –  2:0

  –  0:2
  –  3:4

  –  0:2
  –  0:0
  –  2:1

  –  4:0
  –  0:3

  –  0:1
  –  4:0
  –  1:2

  –  0:2
  –  0:0
  –  0:3

  –  2:1

  –  3:0
  –  3:0
  –  2:0

  –  0:6
  –  1:1
  –  3:0

  –  3:0
  –  1:0

  –  2:1
  –  3:0

  –  0:2
  –  2:1
  –  2:0

  –  1:0
  –  0:1
  –  2:3

 2008 E